Lagoa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lagoa (samhälle), Santa Catarina, Florianópolis, 
 Lagoa (kommun i Brasilien, Paraíba),

Portugal 

 Lagoa (kommunhuvudort), Faro, 
 Lagoa (ort), Azorerna, Santa Cruz da Graciosa, 
 Lagoa (kommun i Portugal, Faro, lat 37,11, long -8,46), 
 Lagoa (kommun i Portugal, Azorerna, lat 37,75, long -25,54), 
 Lagoa (freguesia i Portugal, Braga), Vila Nova de Famalicão, 
 Lagoa (freguesia i Portugal, Bragança), Macedo de Cavaleiros, 
 Lagoa (freguesia i Portugal, Faro, Lagoa, lat 37,10, long -8,42), 
 Lagoa (freguesia i Portugal, Azorerna, Lagoa, lat 37,75, long -25,54), 
 Lagoa (freguesia i Portugal, Azorerna, Lagoa, lat 37,76, long -25,59), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar